Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Peya e Lars Übel che hanno battuto in finale Josh Goodall e Jan Mertl 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)
 Tomasz Bednarek /  Frank Moser (semifinali)

 Josh Goodall /  Jan Mertl (finale)
 Bart Beks /  Alessandro Motti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2007